

Абінгдон — місто, штат Іллінойс
 Абінгдон — місто, штат Вірджинія
 Абінгдон — населений пункт у США, в штаті Айова
 Абінгдон — населений пункт у США, в штаті Меріленд
 Абінгдон — населений пункт у США, в штаті Північна Кароліна
 Абінгдон — населений пункт у США, в штаті Південна Кароліна
 Абінгдон — населений пункт у Канаді, в провінції Онтаріо
 Абінгдон — місто у Великій Британії, у графстві Оксфордшир

Прізвище 

 Абінгдон, Віллоубі Берті (4-й граф Абінгдонський, 1740–1799) — англійський композитор і меценат.